Bahuchashaka är ett släkte av svampar. Bahuchashaka ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bahuchashaka